Svaté Pole steht für:

 Svaté Pole, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Svaté Pole, Ortsteil von Horažďovice, Okres Klatoy, Tschechien
 Dolní Svaté Pole, Ansiedlung von Svaté Pole, Okres Příbram, Tschechien
 Kloster Svaté Pole in Klášter nad Dědinou, Tschechien